île de Guam,  territoire non-incorporé organisé des États-Unis ;
GUAM, alliance entre la Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie.